Сочиво се може односити на:

 Сочиво (оптика), оптички елемент за сабирање и/или расипање светлости.
 Сочиво (биљка), биљка из породице махунарки.